Giuseppe D'Avino – calciatore italiano
 Lago d'Avino – lago artificiale della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola